GAP (oprogramowanie) – ang. Groups, Algorithms and Programming
 GAP – ang. Good Agricultural Practice
 GAP (projekt) – program rozwoju południowo-wschodniej Turcji (tr. Güneydoğu Anadolu Projesi)

Zobacz też 
 Gap